Перший уряд Павла Лазаренка
 Другий уряд Павла Лазаренка

Уряди України